Крибул () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Сатовча. Находится примерно в 7 км к юго-западу от центра села Сатовча и примерно в 86 км к юго-востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживал 391 человек.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области